Далі:

 Сальвадор Далі — іспанський художник.
 Далі — міський повіт в провінції Юньнань.
 Далі — середньовічне царство в Південному Китаї, частково в Лаосі, Таїланді та Бірмі.
 Далі-Байська автономна префектура — частина провінції Юньнань в Південному Китаї.

Див. також 
 DALI
 Далія
 Даліо